We doen wat we kunnen (lied), een lied van BLØF, voor het eerst opgenomen in 2011, in hetzelfde jaar opnieuw opgenomen met Krystl, in 2022 opnieuw opgenomen met Geike Arneart
 We doen wat we kunnen (album), een verzamelalbum van BLØF uit 2022